Bohuslav Šťastný – ex hockeista su ghiaccio ceco
 František Šťastný – pilota motociclistico cecoslovacco
 Jiří Šťastný – ex cestista cecoslovacco
 Leopold Šťastný – calciatore cecoslovacco
 Peter Šťastný – ex hockeista su ghiaccio e politico cecoslovacco naturalizzato canadese